Вичаз (Wićaz) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Вичаз Миклауш Йоахим (1921—1998) — германский математик серболужицкого происхождения.
 Вичаз, Ота (1874—1952) — лужицкий журналист и писатель.
 Вичаз, Юрий (1899—1974) — лужицкий журналист и писатель.